«Зартнир, лао» ( — «Проснись, сын мой!») — популярная армянская революционная народная песня, написанная в 1890-х годах. Она восхваляет выдающегося фидаина Арабо и призывает к борьбе против турок.

Источник 

Первоначально песня была написана Фахратом, армянским ашугом из города Муш. Герой песни — Арабо, знаменитый фидаи, который в настоящее время является одним из символов армянского национально-освободительного движения.

В 1893 году, возвращаясь с Кавказа, его группа попала в окружение в ущелье близ города Буланык. Все члены группы, включая самого Арабо, были убиты.

Со временем связь песни со смертью Арабо была потеряна. Это прослеживается в эволюции названия песни: «Песня Арабо» («Արաբոյբո երգ»), «Песня храброго Арабо» («Քաջ Արաբոյբո երգ»), «Песня Мшеци» («Մշեցու երգ»), «Зартнир, лао» («Զարթիր լաօ»), и др.

Структура песни 
Эта песня стилистически похожа на другие традиционные армянские колыбельные, но служит сигналом для пробуждения.

Мать — центральный персонаж. Она рассказывает сыну о плачевном положении армян и призывает его к борьбе против турок. Мать приводит Арабо в качестве примера для своего сына, который должен стать фидаи для освобождения Армении.

Тон песни раскрывается дуплетной строчкой «զարթիր լաօ, մեռնիմ քեզի» («проснись, сын мой, я умру за тебя»), которая является призывом для всех армян.

В культуре 
 Песня появляется в фильме 1967 года «Треугольник» режиссёра Генриха Маляна. «Треугольник» — история, которая произошла в Ленинакане во время Великой Отечественной войны, и «Зартир, лао» используется как призыв к борьбе против гитлеровцев.
 Во время антиправительственных акций протеста в Армении в 2013 году депутат от оппозиции Заруи Постанджян спела эту песню перед резиденцией президента в Ереване.

Текст песни 
Ниже представлен текст на армянском языке одного из наиболее распространённых вариантов песни, а также его транслитерация и русский перевод:

Другие варианты 
Сейчас существует множество вариантов песни.

«Քաջ Արաբոյի երգը» 
Գրող տանի քուրդ Հասոյին, 
Սպաներ է ջոջ Ափոյին, 
Իլլաջ մացեր Արաբոյին, 
Զարթի՛ր լաո, մըռնիմ քըզի:
 Չուր ե՞րբ մնամ էլու դռներ,
 Էրթամ գտնեմ զիմ խեղճ գառներ,
 Ջրեմ զիմ բոսընի ծառներ,
 Զարթիր՛ լաո, մըռնիմ քըզի:
Դեն իրիշկե գալող ո՞րն է, 
Քաջ Արաբո բաղդավորն է, 
Կարմիր իրցանց զինվոր է, 
Զարթի՛ր լաո, մըռնիմ քըզի:
 Խեղճ մշեցին մեռավ լալով,
 Հեռու երկրներ ման գալով,
 Մեռավ թուրքի պարտքեր տալով.
 Զարթիր՛ լաո, մըռնիմ քըզի:
Ելեք կայնե՛ք, կտրիճ Խերան, 
Ոտով գացե՛ք առաջ ուրան,
Սալլաթ Մեհրու բաժին խուրբան,
Զարթի՛ր լաո, մըռնիմ քըզի:
 Սեֆի՛լ, շիվար մացած ձագեր,
 Էղած անտեր, բնավեր խ(հ)ավքեր,
 Տե՛ր դու փրկե, պահե ճըժեր,
 Զարթի՛ր լաո, մըռնիմ քըզի:

«Մշեցու երգը» 
Չուր ե՞րբ մնանք զէլու դռներ,
Երթամ գտնիմ զիմ խեղճ գառներ, 
Սուքեմ զիմ պախչայիս ծառներ, 
Զարթի՛ր լաո, մռնիմ քզի:

Խըղք (Խեղճ) մշեցին մեռավ լալով,
Օտար երկրներ ման գալով, 
Մեռավ թուրքի պարտքը տալով, 
Զարթի՛ր լաո, մռնիմ քզի:

Գրող տանի քուրդ Հատոյին, 
Որ չսպաններ ջոջ Ափոյին, 
Իլաճ մացեր Արաբոին, 
Զարթի՛ր լաո, մռնիմ քզի:

Դեն իրիշկե՝ գալող ո՞րն ա, 
Քաջ Արաբո բաղդավորն ա, 
Կարմիր իրիցանց զինվորն ա,
Զարթի՛ր լաո, մռնիմ քզի:

«Մշեցու մոր օրորոցային երգը» 
Խուժան ասկեր զգեզ պաշարե, 
Մոր ու մանկան ծեռվին կապե, 
Մըգա գիկա սըրե մըզի, 
Զարթնիր, լաո, մեռնիմ քեզի:
 Էլի վերունք թվանք, զոռվել,
 Հըդ թուրքերուն կուզիմ կռվել,
 Սուլթան կուզե ջնջը մըզի,
 Զարթնիր, լաո, մեռնիմ քըզի:
Ի՞նչ անիծեմ թուրք ըսկարին, 
Որ ըսպանեց մեծ Ապոյին, 
Զմըր հուս թողեց վըր օրորոցին, 
Զարթնիր, լաո, մեռնիմ քըզի:
 Խեղճ մշեցին մեռավ լալով:
 Օտար երկրներ ման գալով,
 Մեռավ խըլխի պարտքը տալով,
 Զարթնիր, լաո, մեռնիմ քըզի:
Չուր ե՞րբ մնամ էլու դռներ, 
Էրթամ գըտնիմ զիմ խեղճ գառներ, 
Զուքիմ զոիմ բախչան ու ծառներ, 
Զաթնիր, լաո, մեռնիմ քըզի:

«Մշեցու երգը» 
Խեղճ մշեցիք մնացին լալով, 
Երկրե-երկիր ման գալով,
Մեռան թուրքին հարկը տալով, 
Զարթնի՛ր, լաո, մեռնիմ քեզի:

Զարթնի՛ր, զարթնի՛ր, գնա Սասուն, 
Գնա Սասուն, օգնե հայուն:

Բոբիկ ոտքով չուր Ախթամար, 
Ելնեմ երթամ հայու համար, 
Ձեր օգնական սուրբ տիրամայր, 
Զարթնի՛ր, լաո, մեռնիմ քեզի:

Գրողը տանի քուրդ Հասոյին, 
Որ սպանել է ջոջ Ափոյին, 
Էլ ճար չմնաց Արաբոյին, 
Զարթնի՛ր, լաո, մեռնիմ քեզի, 

Զարթնի՛ր, զարթնի՛ր, գնա Սասուն, 
Գնա Սասուն, օգնե հայուն:

См. также 
 Армянские революционные песни

Комментарии

Примечания

Литература 
  
 «Մուրճ», 1895, համար 7, 1017-1018
 «Հայ ժողովրդի պատմություն», հատոր 6-րդ, էջ 238-240
 Ա. Բրուտյան, 1898, էջ 95-96
 Ա. Մխիթարյան, էջ 39-40
 «Վազգեն» երգարան, էջ 316
 «Ծաղկեփունջ» երգարան, Թիֆլիս, 1907, էջ 141

Песни 1890-х годов
Армянские народные песни